Pierre Caron ist der Name folgender Personen:

* Pierre Caron (Historiker) (Marie Eugène Alfred Pierre Caron; 1875–1952), französischer Historiker 
 Pierre Caron (Regisseur) (1901–1971), französischer Filmregisseur, Drehbuchautor und Produzent
 Pierre Caron (Politiker) (* 1936), kanadischer Politiker
 Pierre Caron (Schriftsteller) (* 1944), kanadischer Schriftsteller und Journalist